Vingerkootje van de hand
Teenkootje van de voet
Falanx, militaire formatie uit de Oudheid
Phalanx (wapensysteem), Amerikaans luchtdoelwapen
Phalanx (computerspel)
Phalanx (schaken), een stuk schaaksoftware
Phalanx (kunst), een Duitse kunstenaarsgroep (1901-1904)